«Прогресс М1-1» — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущен к орбитальной станции «Мир». Серийный номер 250.

Цель полёта 
Доставка на орбитальную станцию (ОС) более 2500 килограммов различных грузов, в числе которых топливо, запас кислородной смеси, научное оборудование, средства индивидуальной защиты, а также продукты и посылки для членов экипажа ОС Мир.

Хроника полёта 
 , в 09:47:23 (MSK), (06:47:23 UTC) — запуск с космодрома Байконур;
 , в 01:28:47 (MSK), (21:28:47 UTC) — осуществлена стыковка с ОС Мир к стыковочному узлу на агрегатном отсеке служебного модуля «Квант». Процесс сближения и стыковки проводился в автоматическом режиме;
 , в 19:32:33 (MSK), (16:32:33 UTC) — ТГК отстыковался от ОС и отправился в автономный полёт.

Перечень грузов 
Суммарная масса всех доставляемых грузов: 2576,4 кг

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»